Wilhelm Curtmann ist der Name folgender Personen:

 Wilhelm Curtmann (Pädagoge) (1802–1871), deutscher Pädagoge 
 Wilhelm Curtmann (Politiker) (1833–1893), deutscher Jurist und Politiker, MdL Hessen